Čtyřhra juiorů US Open 2018 probíhala v první polovině září 2018. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla tchajwansko-čínská dvojice Hsu Yu-hsiou a Wu I-ping, jejíž členové nebyli věkově způsobilí do soutěže zasáhnout.

Vítězem juniorské čtyřhry se stal nenasazený pár, složený ze 17letého Bulhara Adriana Andrejeva a Brita téhož věku Antona Matuseviche, který ve finále zdolal americké juniory Emilia Navu s Axelen Nefvem, když o vítězích rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem. Oba šampioni vybojovali premiérové grandslamové tituly. Andrejev se stal druhým bulharským vítězem juniorky na US Open a navázal na triumf Grigora Dimitrova z dvouhry 2008. Každý si do juniorského kombinovaného žebříčku ITF připsal 270 bodů.

Nasazené páry 
  Thiago Seyboth Wild /  Tseng Chun-hsin (1. kolo)
  Sebastián Báez /  Facundo Díaz Acosta (1. kolo)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (2. kolo)
  Aidan McHugh /  Timofej Skatov (1. kolo)
  Carlos López Montagud /  Mu Tchao (1. kolo)
  Tristan Boyer /  Nick Hardt (2. kolo)
  Ondřej Štyler /  Naoki Tadžima (1. kolo)
  Filip Cristian Jianu /  Deney Wassermann (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018